В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1994, який проходив в рамках Туру WTA 1994, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 7-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Кончіта Мартінес (Переможниця)
 Мартіна Навратілова (фінал)
 Габріела Сабатіні (2-ге коло)
 Анке Губер (2-ге коло)
 Марі П'єрс (3-тє коло)
 Аманда Кетцер (2-ге коло)
 Наоко Савамацу (чвертьфінал)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)

 Юдіт Візнер (чвертьфінал)
 Бренда Шульц (3-тє коло)
 Відсутня
 Лінда Феррандо (1-ше коло)
 Енн Вундерліх (3-тє коло)
 Сандра Качіч (2-ге коло)
 Майке Бабель (1-ше коло)
 Міріам Ореманс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)